Neuquén kan henvise til:

 Neuquén (by) – en by i Argentina
 Provincia de Neuquén – en provins i Argentina
 Neuquén (flod) – en flodi Argentina